Armand Chappée (1835-1922), entrepreneur français ;
 Julien Chappée (1862-1957), peintre, fils du précédent.